Pręgowo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy
 Pręgowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn

 Zobacz też Pręgowo Żuławskie, Pręgowo Gdańskie